Dice steht für:
 Dice oder Die, ein Halbleiterelement, siehe Die (Halbleitertechnik)
 Dice (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dirt
 Dice (Band), deutsche Prog-Rock-Band
 Dice (Fernsehserie), US-amerikanische TV-Serie
 Dice-Koeffizient in der Mathematik, siehe N-Gramm #Dice-Koeffizient

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Dice (Kentucky)
 Dice (Michigan)
 Dice (Pennsylvania)
 Dice Corners, Michigan

DICE steht als Abkürzung für:
 DICE (Unternehmen), schwedisches Computerspiel-Entwicklungsstudio
 DICE (Datenbank), Datenbank des ifo Instituts München
 DICE Summit, jährliche Fachkonferenz der Computerspielbranche in Las Vegas
 Düsseldorf Institute for Competition Economics (Düsseldorfer Institut für Wettbewerbsökonomie), ein Institut der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Siehe auch:

 Dyce

DICE